Фукуяма Дзюн - японський актор озвучування анімаційних фільмів (сейю) 

Мацумото Дзюн - японський актор,співак та учасник японського гурту Arashi 

Тоносакі Дзюн - японський хокеїст

Дзюн Тадзакі (1910-1985) - японський актор